Preusmjeri Nacrt:Novi institucionalizam